Премия «Человек человеку» () — премия в области прав человека, учрежденная в 1994 году чешской неправительственной организацией «Человек в беде». Присуждается лицам, внёсшим «значительный вклад в продвижение прав человека, демократии и ненасильственных методов решения общественно-политических конфликтов». Вручается во время ежегодного кинофестиваля документальных фильмов о правах человека «Один Мир».

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
  

Премии в области прав человека
Списки лауреатов премий